Font del Sauret a Torrelameu (Noguera)
 Sauret-Besserve, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Émile Sauret (Dun-le-Roi, 1852 - Londres, 1920), violinista i compositor francès
 Joan Sauret i Garcia (Balaguer, 1899-1985), periodista català 
 Joaquim Viola i Sauret (Cebreros, 1913 - Barcelona, 1978), polític català